

Nederlandse personen 
 J.M.A. Biesheuvel, schrijver
 Barend Biesheuvel, minister-president
 Kabinet-Biesheuvel I, kabinet van 6 juli 1971 tot 9 augustus 1972
 Kabinet-Biesheuvel II, kabinet van 9 augustus 1972 tot 11 mei 1973
 Ferdinand Biesheuvel, acteur
 Hans Biesheuvel, ondernemer, investeerder en bestuurder
 Pieter Jan Biesheuvel, politicus, Tweede Kamerlid

Overig 
 Biesheuvel (Altena), buurtschap in Noord-Brabant (Land van Altena)
 Staatscommissie-Biesheuvel, staatscommissie in Nederland (1982-1984), inzake de vergroting van de kiezersinvloed op de beleidsvorming

Zie ook 
 J.M.A. Biesheuvelprijs, een literaire prijs voor korteverhalenbundels